Manor puede referirse a:

Empresa 
 Manor (empresa), una empresa de distribución de Suiza.

Literatura 
 Manor (relato), relato corto de Karl Heinrich Ulrichs.

Automovilismo 
 Manor Motorsport, escudería británica de automovilismo.
 Manor Racing, escudería de Fórmula 1, propiedad de Manor Motorsport.